Шиликты:

Казахстан 
 Шиликты — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Шиликты — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Шиликты — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Шиликты — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Шиликты — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Шиликты — могильник, раннесакские курганы в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.